Come mai – singolo degli 883 del 1993
 Come mai – singolo di Fabri Fibra del 2019